Il doppio dell'ASB Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Els Callens e Julie Halard-Decugis erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Janette Husárová e Dominique Van Roost hanno battuto in finale 6–2, 6–7, 6–3  Aleksandra Olsza e Elena Pampoulova.

Teste di serie
 Rika Hiraki /  Sung-Hee Park (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Mercedes Paz (semifinali)
 Sonya Jeyaseelan /  Rene Simpson (quarti di finale)
 Laura Golarsa /  Patricia Hy-Boulais (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1997